Барчин-дель-Ойо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 65 км². Население — 88 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Barchín del Hoyo
 Iglesia Barchín 

Муниципалитеты Куэнки